

Musica
Something More – singolo di Secondhand Serenade, pubblicato nel 2010
Something More – singolo dei Sugarland, pubblicato nel 2005
Something More – singolo dei Train, pubblicato nel 2001
Something More – singolo dei Chapterhouse, pubblicato nel 1990

Cinema
Something More! – musical del 1964
Something More – film del 1999 diretto da Robert King
Something More – film del 2003 diretto da Devon Gummersall